Gheldria – provincia dei Paesi Bassi
 Gheldria – ducato del Sacro Romano Impero
 Gheldria (Geldern) – città della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)